Светлое Поле — поселок в Красноярском районе Самарской области в составе сельского поселения Светлое Поле.

География 
Находится на расстоянии примерно 9 километров по прямой на запад от районного центра села Красный Яр.

История
Основан в 1965 году.

Население 
Постоянное население составляло 962 человек (русские 82%) в 2002 году, 1038 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Красноярского района (Самарская область)